Айлийн Риджайна Едуардс (), широко известна с артистичния си псевдоним Шаная Туейн (Shania Twain), е кънтри/поп певица от Канада. Носителка е на Ордена на Канада.

Нейният трети албум Come On Over е най-продаваният албум на музикантка за всички времена и най-продаваният албум в историята на кънтри стила. Тя е единствената музикантка с 3 албума, удостоени с диамантен статут (над 10 млн. продадени копия) от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка, и е втората най-продавана певица в Канада след сънародничката си Селин Дион, като 3 от нейните студийни албума са сертифицирани с двоен диамант от Канадската асоциация на звукозаписната индустрия.

Шаная има 5 награди „Грами“, 27 награди „Би Ем Ай“ за композитор на песни и е продала над 85 милиона албума по света, като само 48 милиона от тях в Съединените щати. Класирана е в топ 10 на най-продаваните изпълнители на Нилсен Саундскан с приблизително 33 591 000 продажби до 5 април 2008 г.

Дискография

Студийни албуми 
 Shania Twain (1993)
 The Woman in Me (1995)
 Come On Over (1997)
 Up! (2002)
 Now (2017)
 Queen of Me (2023)

Компилации 
 The Complete Limelight Sessions (2001)
 Greatest Hits (2004)

Live албуми 
 Still the One: Live from Vegas (2015)

Сингли 
 What Made You Say That (1993)
 Dance with the One That Brought You (1993)
 You Lay a Whole Lot of Love on Me (1993)
 Whose Bed Have Your Boots Been Under? (1995)
 Any Man of Mine (1995)
 The Woman in Me (Needs the Man in You) (1995)
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! (1995)
 You Win My Love (1996)
 No One Needs to Know (1996)
 Home Ain't Where His Heart Is (Anymore) (1996)
 God Bless the Child (1996)
 Love Gets Me Every Time (1997)
 Don't Be Stupid (You Know I Love You) (1997)
 You're Still the One (1998)
 From This Moment On (1998)
 When (1998)
 Honey, I'm Home (1998)
 That Don't Impress Me Much (1998)
 Man! I Feel Like a Woman! (1999)
 You've Got a Way (1999)
 Come On Over (1999)
 Rock This Country! (2000)
 I'm Holdin' On to Love (To Save My Life) (2000)
 I'm Gonna Getcha Good! (2002)
 Up! (2003)
 Ka-Ching! (2003)
 Forever and for Always (2003)
 Thank You Baby! (For Makin' Someday Come So Soon) (2003)
 She's Not Just a Pretty Face (2003)
 When You Kiss Me (2003)
 It Only Hurts When I'm Breathing (2004)
 Party for Two (2004)
 Don't! (2005)
 I Ain't No Quitter (2005)
 Shoes (2005)
 Today Is Your Day (2011)
 Endless Love (2012)
 Life's About to Get Good (2017)
 Swingin' with My Eyes Closed (2017)
 Who's Gonna Be Your Girl (2017)
 We Got Something They Don't (2017)

Видеоалбуми 
 Shania Twain Live (1999)
 The Platinum Collection (2001)
 The Specials (2001)
 Up! Live in Chicago (2003)
 Up! Close and Personal (2004)

Видеоклипове

Турнета 
 Come on Over Tour (1998 – 1999)
 Up! Tour (2003 – 2004)
 Shania: Still the One (2012 – 2014)
 Rock This Country Tour (2015)
 Now Tour (2018)

Продукти

Аромати 
 Shania by Stetson (2005)
 Shania Starlight (2007)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Канадски певици
Кънтри певци
Поп певци
Канадски фолк музиканти
Канадски китаристи
Кънтри китаристи
Носители на Грами